Фридерика Елизавета Саксен-Эйзенахская (; 5 мая 1669, Бад-Арользен, Герцогство Саксен-Эйзенах — 12 ноября 1730, Бад-Лангензальца, Герцогство Саксен-Вейсенфельс) — принцесса из дома Веттинов, дочь Иоганна Георга I, герцога Саксен-Эйзенаха. Жена герцога Иоганна Георга; в замужестве — герцогиня Саксен-Вейсенфельса.

Происхождение 
Фридерика Елизавета родилась в замке Арользен 5 мая 1669 года. Она была третьей дочерью Иоганна Георга I, герцога Саксен-Эйзенаха и Иоганнетты Зайн-Витгенштейнской, дочери Эрнста, графа Зайн-Витгенштейна. По отцовской линии происходила из «эрнестинской» ветви дома Веттинов, представители которой поддерживали хорошие отношения с «альбертинской» ветвью того же дома и старались укрепить их через династические браки. Так, старший брат принцессы, наследовавший отцу в 1686 году под именем Иоганна Георга II, выдал их сестру, принцессу Элеонору, вдовствующую маркграфиню Бранденбург-Ансбаха, за Иоганна Георга IV, курфюрста Саксонии. После смерти обоих в 1694 и 1696 годах соответственно, поскольку следующий курфюрст Саксонии уже был женат, чтобы не терять связь с «альбертинской» ветвью, брат-герцог решил выдать Фридерику Елизавету за Иоганна Георга, герцога Саксен-Вейсенфельса. В свою очередь в 1708 году брат Фридерики Елизаветы, принц Иоганн Вильгельм, женился на её заловке, принцессе Магдалине Сибилле.

Брак и потомство 
7 января 1698 года в Йене Фридерика Елизавета сочеталась браком с Иоганном Георгом (13.07.1677 — 16.05.1712), герцогом Саксен-Вейсенфельса. В браке у супругов родились шесть детей:
 Фридерика Елизавета (4.08.1701 — 28.02.1706), принцесса Саксен-Вейсенфельсская, умерла в младенческом возрасте;
 Иоганн Георг (20.10.1702 — 5.03.1703), наследный принц Саксонии-Вейсенфельсский, умер в младенческом возрасте;
 Иоганнетта Вильгельмина (31.05.1704 — 9.07.1704), принцесса Саксония-Вейсенфельсская, умерла вскоре после рождения;
 Иоганнетта Амалия (8.09.1705 — 7.02.1706), принцесса Саксония-Вейсенфельсская, умерла в младенческом возрасте;
  (17.03.1708 — 25.01.1760), принцесса Саксонии-Вейсенфельсская, в 1730 году сочеталась браком с Фердинандом Кетлером (2.11.1665 — 4.05.1737), герцогом Курляндии и Земгалии;
 Фридерика Амалия (1.03.1712 — 31.01.1714), принцесса Саксония-Вейсенфельсская, умерла в младенческом возрасте.

Герцогиня 
Став герцогиней, Фридерика Елизавета, вместе с мужем, активно занималась реформами и социальной политикой в их небольшом государстве. Супругами был разработан «Указ о милостыне» 1700 года. В 1710 году, в день её рождения, они основали приют в Лангендорфе, который герцогиня курировала всю жизнь.

Ей особенно нравилось заниматься садоводством в баррочном стиле. Муж подарил Фридерике Елизавете дворцово-парковые комплексы Эрмитаж и Малый Фриденталь, а также зоопарк в охотничьем домике Нойенбург и сад в Лейслингер-Визе. Специально для жены герцог Саксен-Вейсенфельса заказал дорогостоящее строительство речного порта в Вайсенфельсе с флотилией из 15 кораблей для прогулок по реке Заале.

Овдовев в 1712 году, Фридерика Елизавета в качестве своей резиденции получила от деверя, ставшего новым герцогом Саксен-Вейсенфеля,  в Лангензальце, который уже был ею расширен в 1695 году. В дальнейшем она неоднократно перестраивала свою резиденцию.

Фридерика Елизавета скончалась 12 ноября 1730 года в Лангельзальце и была похоронена в церкви замка Ной-Августусбург. Перед путешествием в Вайсенфельс останки покойной герцогини были забальзамированы; вынутые внутренние органы были погребены отдельно в урне в той же замковой церкви.

Генеалогия

Примечания 

Веттины